Het Nederlands Kampioenschap Allround schaatsen 1962 werd in het weekend van 10 en 11 maart 1962 gehouden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Kampioen bij de dames werd Wil de Beer door het winnen van drie afstanden en bij de heren Henk van der Grift.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 AC = Buiten mededinging (op zondag voorafgaand aan de 10.000m heren)
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1962
Langebaanschaatsen in 1962
Sportevenement in Amsterdam
Schaatsen in Noord-Holland